Лас Пресас има више значења:

 Лас Пресас (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Пресас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Пресас (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пресас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пресас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пресас, Лагунитас (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пресас (Закуалпан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Пресас (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пресас (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пресас (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пресас (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Пресас (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пресас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Пресас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Пресас (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пресас (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пресас (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Пресас (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику